Jméno Karel Havlíček má více známých nositelů:

 Karel Havlíček Borovský (1821–1856) – český básník a novinář
 Karel Havlíček (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista
 Karel Havlíček (klávesista) (* 1974) – český klávesista hudební skupiny Southpaw
 Karel Havlíček (lékař) (* 1940) – český chirurg a pedagog, rytíř českého lékařského stavu
 Karel Havlíček (malíř) (1907–1988) – český malíř řazený k tzv. Art brut
 Karel Havlíček (matematik) (1913–1983) – český matematik a pedagog
 Karel Havlíček (politik) (* 1969) – podnikatel, ekonom a politik, vicepremiér, ministr a místopředseda sněmovny
 Karel Havlíček (scénograf) (1876–1951) – český malíř a scénograf
 Karel Havlíček (tanečník) (1923–2007) – český stepař, tanečník a lektor